Midgley (Calderdale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Midgley (Wakefield) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Thomas Midgley – amerykański inżynier mechanik, chemik samouk i wynalazca